Крис Еверт је освојила турнир. У финалу је победила Олгу Морозову резултатом 6:4, 6:0.

Носиоци 

  Били Џин Кинг (четвртфинале)
  Крис Еверт (победница)
  Ивон Гулагонг (четвртфинале)
  Роузмери Касалс (четврто коло)
  Вирџинија Вејд (полуфинале)
  Кери Мелвил (полуфинале)
  Ненси Ричи Гантер (одустала пре почетка турнира).
  Олга Морозова (финале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Вимблдон 1974.
Вимблдон — жене појединачно